Чемпіонат Угорщини з футболу 2009—2010 — 108-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Дебрецен.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на soccerway 

2009—2010
Угорщина
Угорщина
2009 в угорському спорті
2010 в угорському спорті